Bruine grijsbandspanner
 Witte grijsbandspanner